Petrocarvi cretense är en flockblommig växtart som beskrevs av Ignaz Friedrich Tausch. Petrocarvi cretense ingår i släktet Petrocarvi och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cretense